Жела́ние (устаревшее, разговорное, поэтическое — Жела́нье), или вожделе́ние, — средняя степень воли между простым хотением с одной стороны, и обдуманным решением или выбором — с другой.

Описание 
Желание (конкретизированная потребность) — потребность, принявшая конкретную форму в соответствии c:
 культурным уровнем и личностью индивида;
 историческими, географическими и другими факторами страны или региона.

По мнению Л. В. Мурейко, желания возникают спонтанно в условиях проблемы (недостатка, стремления к преодолению как неопределённости, так и ограниченности, завершённости существования).

Как пишет М. Н. Эпштейн: «Желание часто представляется прямодушным, открытым, ищущим скорейшего утоления. „Желаю того-то и того-то, а значит, так тому и быть“. На самом деле, как слово с лазейкой, желание имеет свою оговорку. Тайна желания в том, что оно хочет и не хочет своего утоления, оно хочет утоления с оттяжкой, чтобы сохранять себя в качестве желания. Желание всё время ходит по краю наслаждения, пытаясь достичь этого края и в то же время не перелиться через него, не истощить себя преждевременно».

В познавательной сфере желанию соответствует представление, как хотению — ощущение, а выбору — отвлечённая мысль. Само по себе желание является страдательным состоянием души (связывающее область воли с областью душевных чувств или ); но психический субъект (нормальный) может относиться к этим своим состояниям деятельно, усиливая или ослабляя их напряжённость.

См. также 

 Трамвай «Желание» ()
 Влечение
 Инстинкт
 Вожделение (2007) — фильм тайваньского кинорежиссёра Энга Ли.
 Вишлист (лист желаний)
 Игра в желания

Примечания

Литература 
 

Психические процессы